La tua bocca brucia (Don't Bother to Knock) – film del 1952 diretto da  Roy Ward Baker
Entrate senza bussare (Don't Bother to Knock) – film del 1961 diretto da Cyril Frankel